Le tournoi Motor City Open 2020 est l'édition 2020 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule du 5 au  à Bloomfield Hills. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série.

En finale, Diego Elías l'emporte face à Mohamed Elsherbini.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2020
Sport aux États-Unis en février 2020
Squash en 2020